Кубок Шпенглера — международный хоккейный турнир. Турнир проходит в швейцарском городе Давосе ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом. В турнире традиционно принимает участие местная команда ХК «Давос» (усиленная лучшими игроками чемпионата Швейцарии) и сборная Канады (обычно составляемая из канадских игроков, выступающих в европейских клубах). Остальные клубы приглашаются организаторами.

История 
Турнир назван в честь Карла Шпенглера — врача, посвятившего свою жизнь борьбе с туберкулёзом. Он был одним из основателей турнира, который был впервые проведён в 1923 году. Главной идеей турнира было объединение стран, которые были противниками во время Первой мировой войны. Первым обладателем трофея стала команда из Оксфордского университета, состоящая из канадцев, обучающихся в Оксфордском университете.

На первых 24 турнирах доминировали клубные команды — «Давос» (7 побед, 12 вторых мест в этот период) и чехословацкая «ЛТЦ Прага» (7 побед, 2 вторых места). Между 1965 и 1983 годами в турнире доминировали различные чехословацкие и советские команды. С момента вступления в турнир в 1984 году доминирующим участником стала Сборная Канады (16 побед и 10 вторых мест).

До 1978 года турнир проводился на открытом льду, после чего соревнования были перенесены в Вейллант Арену.

29 сентября 2020 года организаторы объявили об отмене турнира в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Таким образом, впервые с 1956 года, турнир не будет проводиться. Это пятая по счёту отмена за всю историю турнира (1939, 1940, 1949 и 1956).

Победители Кубка Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 История Кубка Шпенглера
 История и результаты Кубка Шпенглера

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1923 года
Кубок Шпенглера